Debat bzw. Débat steht für:
 Débat, lyrische Gattung der mittelalterlichen französischen Literatur
 Le Débat, zweimonatlich erscheinende französische intellektuelle Zeitschrift

 Loussous-Débat, franz. Gemeinde im Département Gers

Franz. Gemeinden im Département Hautes-Pyrénées:
 Oléac-Debat
 Bernadets-Debat
 Bernac-Debat
 Chelle-Debat
 Barbazan-Debat
 Ponson-Debat-Pouts
 Cazaux-Debat

Personen:
 Édouard Debat-Ponsan (1847–1913), französischer Maler
 Alphonse Massemba-Débat (1921–1977), Präsident der Republik Kongo

Siehe auch:
 Debats
 Debaets